Getränkemarke bezeichnet:

 eine Marke (Recht), unter der ein Getränk vermarktet wird, Beispiele siehe :Kategorie:Markenname (Getränke)
 einen Verzehrbon für Getränke